Тунас-ду-Парана () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Агломерация Куритиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Куритиба. Население составляет 4159 человек на 2006 год. Занимает площадь 668,481 км². Плотность населения — 6,2 чел./км².

Праздник города — 10 ноября.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 16.386.132,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4.192,97 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,686 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: умеренный. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории Cfa.

Муниципалитеты штата Парана